Hygum har flere betydninger:

 Hygum (Kollerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kollerup Sogn, Vejle Kommune
 Hygum (Vester Nebel Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vester Nebel Sogn, Esbjerg Kommune
 Se også
 Hygum Sogn i Lemvig Kommune